Алмарио Вернард «Марио» Чалмерс (, родился 19 мая 1986 года в Анкоридже, штат Аляска) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника за филиппинский клуб «Замбоанга Валиентес». Был выбран во втором раунде под 34-м номером на драфте НБА 2008 года клубом «Миннесота Тимбервулвз».

Профессиональная карьера 
Чалмерс играл за Университет штата Канзас в течение трёх сезонов, в том числе став чемпионом NCAA в сезоне 2007/08.

Сезон 2008/09 
Чалмерс играл в стартовом составе все 82 игры регулярного сезона в дебютном году, и закончил сезон, набирая среднем 10,0 очков, 4,9 передач, 2,8 подборов и 1,95 перехватов за 32,0 минуты. По количеству перехватов Марио занял первое место среди всех новичков и четвёртое место среди всех игроков.

На 5 ноября 2008 года Чалмерс установил новый клубный рекорд «Майами Хит» — он совершил 9 перехватов в своей четвёртой игре в НБА.

Сезон 2009/10 
Чалмерс сыграл в стартовом составе в каждой игре до 31 января, отсутствовал в матче против «Милуоки Бакс». Это была первая игра, которую он пропустил за два года карьеры. Его показатели за сезон составили 7 очков в среднем за игру и 3,5 передачи.

Сезоне 2015/16 
10 ноября Чалмерс вместе с Джеймсом Эннисом был обменян в «Мемфис Гриззлис» на Джарнелла Стоукса и Бено Удриха. 10 марта стало ясно, что Чалмерс выбыл до конца сезона, получив разрыв правого ахиллова сухожилия в игре против «Бостон Селтикс», и «Гриззлис» расторгли с ним контракт.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 NBADraft.net profile
 DraftExpress profile
 Профиль на RuBasket.com
 
 
 

Баскетболисты США
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Арис»
Игроки «Индиос де Маягуэс»
Игроки «Гранд-Рапидс Голд»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Выпускники Средней школы Бартлетта (Аляска)
Разыгрывающие защитники